Gwyrosydd, wł. Daniel James (1848–1920) – walijski poeta i bard
 Daniel Lewis James (1911–1988) – amerykański scenarzysta i pisarz
 Daniel James (ur. 1948) – brytyjski historyk
 Daniel James (ur. 1997) – walijski piłkarz